William Milne est un nom porté par :

 William Milne (1785-1822), missionnaire britannique.
 William Milne (1852-1923), tireur sportif britannique.
 Billy Milne (1895-1975), footballeur écossais.